Zhichang kan syfta på följande platser:

Kina 

 Zhichang (socken i Kina, Guizhou), 
 Zhichang (socken i Kina, Yunnan), 

Robotskapade Kinaförgreningar